Жан Морен:
* Морен, Жан (1591—1659) — французский католический библеист, иеромонах.
 Морен, Жан (1590—1650) — французский живописец и гравер эпохи барокко.
 Морен, Жан-Батист (1583—1656) — астроном, профессор астрономии в Париже.
 Морен, Жан-Пьер (1822—1894) — французский скрипач и музыкальный педагог.

Примечания